Machadinhense – abitanti di Machadinho d'Oeste
Machadinhense – abitanti di Machadinho